Deze lijst van spelers van het Amerikaanse voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal veertig interlands achter hun naam hebben staan voor Verenigde Staten. Vetgedrukte spelers zijn in 2018 nog voor de nationale ploeg in actie geweest.

Overzicht
Bijgewerkt tot en met vriendschappelijke wedstrijd tegen  op 9 juni 2018

Spelers
Voetbalelftal
Amerikaans